Ґлостер (округ, Нью-Джерсі)
Ґлостер (округ, Вірджинія)